Urdă est un fromage roumain

 Urda est le nom de l'astéroïde 167

 Urda est un fromage israélien.

 Urda, une municipalité espagnole de la province de Tolède